Android 1.0 — первая стабильная версия Android, выпущенная 23 сентября 2008 года, примерно через месяц после создания Open Handset Alliance. До Android 1.0 были выпущены альфа и бета-версии.

Эта версия Android в настоящее время практически  не используется и не имеет доступа к сервисам Google.

Особенности 
 Приложение Android Market (бета), позволяющее загружать и обновлять приложения через магазин.
 Веб-браузер для отображения, масштабирования и панорамирования полных веб-страниц HTML и XHTML — несколько страниц отображаются в виде окон («карточек»).
 Камера поддерживалась, но изменять разрешение, баланс белого и т. д. было невозможно.
 Папки, позволяющие сгруппировать несколько иконок приложений в один значок папки на главном экране.
 Доступ к веб-серверам электронной почты, поддерживающим протоколы POP3, IMAP4 и SMTP.
 Синхронизация Gmail с приложением Gmail.
 Синхронизация Google Контакты с приложением «Люди».
 Синхронизация Google Календаря с приложением Календарь.
 Google Карты с локатором и Google Street View для просмотра карт и спутниковых изображений, а также для поиска местных предприятий и получения маршрутов движения с помощью GPS.
 Google Sync, позволяющий управлять беспроводной синхронизацией Gmail, контакты и календарь.
 Google Поиск, позволяющий пользователям выполнять поиск в Интернете и телефонных приложениях, контактах, календаре и т. д.
 Обмен мгновенными сообщениями Google Talk.
 Обмен мгновенными сообщениями, текстовые сообщения и MMS.
 Медиаплеер, позволяющий управлять, импортировать и воспроизводить медиафайлы, но в Android 1.0 не было поддержки видео и стерео Bluetooth.
 Уведомления появляются в строке состояния с возможностью установки мелодии звонка, светодиода или вибрации.
 Voice Dialer, позволяющий набирать и совершать телефонные звонки без ввода имени или номера.
 Обои, позволяющие пользователю установить фоновое изображение или фотографию за значками и виджетами главного экрана.
 Видеоплееры YouTube.
 Другие приложения включают в себя: Будильник, Калькулятор, Телефон, Главный экран, Изображения (галерея) и Настройки.
 Поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

История 
В рамках одноименного проекта, который официально стартовал ещё в 2003 году, Android стал детищем Энди Рубина, Рича Майнера, Ника Сирса и Криса Уайта. Они были тесно связаны с американским сотовым оператором T-Mobile, поэтому первый Android-смартфон вышел при его поддержке.

Google приобрела проект, который, по слухам, получил название по прозвищу Энди, лишь в 2005 году. Рубин, Майнер и Уайт остались в компании Android Inc. и создали операционную систему, которая сегодня является наиболее популярной. Эта покупка Google до сих пор остается самой успешной.

Эра операционной системы Android официально стартует 22 октября 2008 года, когда в США начались продажи смартфона T-Mobile G1 под управлением Android 1.0. Также это устройство известно под названием HTC Dream. Аппарат вобрал в себя все особенности умных телефонов того времени: сенсорный экран, горизонтальная QWERTY-клавиатура, GPS. Если iPhone в то же время имел минимум физических кнопок, то HTC Dream был полной противоположностью — на его корпусе находились практически все известные на тот момент элементы управления. Меньше, чем за два года было продано 1 млн смартфонов.

Уже тогда были заложены некоторые основополагающие черты Android: система уведомлений с верхней «шторкой», виджеты для рабочего стола, интеграция с Gmail, магазин приложений Android Market. Примечательно, что интерфейс Android разрабатывался в сотрудничестве со шведской компанией The Astonishing Tribe, которая позже была приобретена BlackBerry.

Тогда операционная система получила кодовое имя Astroboy, но затем название было заменено на Apple Pie. Решение было принято из-за возможных судебных тяжб. Именно с того времени пошла традиция называть версии Android различными лакомствами.

Приложения 
Первые приложения на Android 1.0 были примитивными, но функциональными. Среди первых доступных пользователям были собственные приложения Google, такие как Gmail, Календарь, Калькулятор, Карты, а также YouTube. Сторонние приложения были доступны в Android Market, как изначально назывался Google Play. В Android Market было доступно мало приложений, а также это был сплошь текст — лишь с небольшими вкраплениями графики и картинок.

Почта Gmail уже поддерживала такие важные вещи, как push-уведомления, IMAP/POP и SMTP, что давало ей преимущество перед электронными почтами на других платформах. YouTube получился неоднозначным, поскольку 3G-сети 2008 года попросту не могли передавать видео. А браузер тогда ещё не назывался Chrome. В его основе лежал WebKit, но изначально в нём не было поддержки Adobe Flash.

Приложение камеры не было очень удобным. Например, каждый раз, когда вы делали снимок, у вас всплывало окно, где спрашивалось, что вы хотите сделать — сохранить, настроить, поделиться или удалить фото. Также у камеры не было особых функций и записи видео.

Карты Google Maps были несомненным достоинством платформы. Несмотря на то, что они были доступны на ряде других платформ, таких как BlackBerry OS, Карты для Android были очень продвинутыми. Они включали в себя Street View, возможность посмотреть на реальный облик искомого объекта. Кроме того, в них уже была поддержка панорамных видов, так что вы могли изучить местность ещё до того, как окажетесь рядом с нужным объектом.

Устройства с Android 1.0 
HTC Dream (G1) — первое Android устройство компании HTC.

Примечания 

Операционные системы Android